Dutschke puede referirse a:

 La germanización de un apellido sorbio (Dučk, Dučka, Dučko):
 Rudi Dutschke (1940 - 1979), líder de la revolución de 1968.
 Dutschke (película), película de 2009 sobre su vida.
 Gretchen Dutschke-Klotz (1942-), mujer de Rudi Dutschke.

Notas